Kowalska – polskie nazwisko na drugim miejscu najpopularniejszych nazwisk w Polsce.

Znane Kowalskie 
 Agata Kowalska – polska dziennikarka
 Agnieszka Kowalska (ur. 1961) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Alina Kowalska-Pińczak (ur. 1948) – polska dyrygentka
 Aneta Kowalska (ur. 1982) – polska łyżwiarka figurowa
 Anka Kowalska (1932-2008) – polska poetka, prozaiczka i dziennikarka
 Anna Kowalska (1903-1969) – polska pisarka
 Beata Olga Kowalska (ur. 1966) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Bożena Kowalska (ur. 1930) – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, krytyk i teoretyk sztuki współczesnej
 Bronisława Kowalska (ur. 1955) – poseł na Sejm II, III i IV kadencji
 Bronisława Wierusz-Kowalska – polska pisarka i tłumaczka literatury francuskiej
 Dagmara Kowalska (ur. 1976) – polska piłkarka ręczna
 Danuta Kowalska (ur. 1930) – polska esperantystka
 Danuta Kowalska (ur. 1955) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, tancerka, modelka
 Elżbieta Kowalska (ur. 1944) – polska szachistka
 Estera Kowalska (1905-1980) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Ewa Kowalska (zm. 2017) – polska chemiczka
 Faustyna Kowalska (1905-1938) – polska siostra zakonna, święta
 Halina Kowalska (ur. 1941) – polska aktorka
 Helena Kowalska (ur. 1933) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Joanna Wierusz-Kowalska (1930-2005) – polska malarka i konserwator dzieł sztuki
 Kasia Kowalska (ur. 1973) – polska piosenkarka i autorka piosenek
 Katarzyna Kowalska (ur. 1985) – polska lekkoatletka
 Maria Izabela Wiłucka-Kowalska (1890-1946) – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Mariawitek
 Teresa Mieczysława Kowalska (1902-1941) – polska siostra zakonna, błogosławiona
 Natalia Kowalska (ur. 1989) – polska zawodniczka w wyścigach samochodowych
 Ruth Kowalska (1909-1979) – polska reżyser, aktorka teatralna i filmowa
 Teresa Kowalska (ur. 1946) – profesor chemii

Zobacz też 
 Kowalska Góra

Przypisy